Кубок Сербии по футболу 2013/14 года () — 8-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Сербии в 2013 году
Спорт в Сербии в 2014 году
Сербия